Das Dameneinzel der US Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Serena Williams. Von den Spielerinnen der aktuellen Top Ten der Weltrangliste sagte Marion Bartoli ihre Teilnahme ab; sie erklärte am 14. August 2013 ihr Karriereende. Am 21. August 2013 folgte noch die Absage von Marija Scharapowa (WTA 3), die wegen einer Schulterverletzung passen musste.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die US Open 2013 fand vom 20. bis zum 23. August 2013 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2013